Candia kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Heraklion, regionhuvudort, Kreta, Nomós Irakleíou,

Italien 

 Candia Lomellina, kommun, Lombardiet, Provincia di Pavia, 
 Candia Canavese, kommun, Piemonte, Provincia di Torino,

USA 

 Candia, New Hampshire, ort, New Hampshire, Rockingham County, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar